Sefo steht für:
 Sefo (Rapper) (Seyfullah Sağır; * 1998), türkischer Rapper

Sefo ist der Familienname folgender Personen:
 Ray Sefo (* 1971), neuseeländischer Kampfsportler